Чемпионат мира по крикету 2003 — восьмой розыгрыш чемпионата мира по крикету (версия ODI), прошедший в Кении, ЮАР и Зимбабве. Победителем турнира во третий раз в истории и второй раз подряд стала сборная Австралии, обыгравшая в финале индийцев.

Страны-участницы 
  Австралия
  Англия
  Бангладеш
  Вест-Индия
  Зимбабве
  Индия
  Канада
  Кения
  Намибия
  Нидерланды
  Новая Зеландия
  Пакистан
  Шри-Ланка
  ЮАР

Стадионы

Группа А

Группа B

Супер Шесть

Плей-офф

Сетка турнира

Ссылки 
 На BBC Sport
 На ESPN Cricinfo
 На Guardian.co.uk Sport

Чемпионаты мира в ЮАР
Международные спортивные соревнования в Зимбабве
Чемпионаты мира в Кении
2000-е годы в ЮАР
2000-е годы в Зимбабве
2000-е годы в Кении
Крикет
2003 год в крикете